

Список безкоштовних ігр на PlayStation 4

Примітки 

Ігри
PlayStation